Place de la Nation, vroeger Place du Trône en Place du Trône-Renversé genoemd, is een plein in de Franse hoofdstad Parijs.
 Nation (metrostation), metrostation onder dit plein.
 Station Nation, RER-station.
 Nation (YouTube), YouTube kanalen van The TrapNation Group
 Een muziekalbum van de thrashmetal band Sepultura, zie Nation (Sepultura).
 Een extreemrechtse vereniging uit België, zie Nation (België).